Doshu bezeichnet:
 Doshū, eine alternative Bezeichnung der japanischen Provinz Tosa
 Dōshū (), eine Bezeichnung für einen Sōke im Aikidō
 Dōshū (), einen niedrigen Rang japanischer, buddhistischer Mönche